Pistius är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1875. Pistius ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Krabbspindlar
Pistius